Bärenz ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne Bärenz (1950–2005), deutsche Sängerin und Pianistin
 Martin Bärenz (* 1956), deutscher Cellist, Kontrabassist, Komponist und Arrangeur
 Reinhold Bärenz (1942–2023), deutscher katholischer Theologe
Siehe auch:
 Behrenz
 Berentz
 Berenz